Макс Хауке (; род. 29 августа 1992 года) — австрийский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи. Наиболее удачно выступает в дистанционных гонках.

В Кубке мира Хауке дебютировал 4 марта 2012 года, в декабре того же года первый раз попал в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, в командном спринте. Всего имеет на своём счету 2 попадания в тридцатку лучших на этапах Кубка мира, оба в командном спринте. Лучшим достижением Хауке в общем итоговом зачёте Кубка мира является 131-е место в сезоне 2013/14.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи занял 46-е место в спринте, 16-е место в командном спринте и 57-е место гонке на 15 км классическим стилем. 

За свою карьеру принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат 14-е место в командном спринте на чемпионате мира 2011 года, а в личных гонках 45-е место в гонке на 15 км свободным стилем на чемпионате мира 2013 года.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Fischer.

27 февраля 2019 года был задержан австрийской полицией за применение допинга.

Ссылки 
 
 Профиль на sochi2014.com

Лыжники Австрии
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года